Бережистое () — деревня в Кричевском районе Могилёвской области Белоруссии. Входит в состав Лобковичского сельсовета.

География 
Деревня находится в северо-восточной части Могилёвской области, в пределах Оршанско-Могилёвской равнины, к югу от реки , на расстоянии примерно 4 километров (по прямой) к северо-северо-западу (NNW) от Кричева, административного центра района. Абсолютная высота — 170 метров над уровнем моря.

История 
В конце XVIII века деревня входила в состав Мстиславского воеводства Великого княжества Литовского.

Согласно «Списку населенных мест Могилёвской губернии» 1910 года издания населённый пункт входил в состав Старосельского сельского общества Малятичской волости Чериковского уезда Могилёвской губернии. В деревне имелось 24 двора и проживало 200 человек (99 мужчин и 101 женщина).

Население 
По данным переписи 2009 года, в деревне проживало 49 человек.

Примечания 

Населённые пункты Кричевского района